Ба́ухауз — многозначный термин: 

 Баухауз — учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 годы.
 Баухауз — художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения.
 Баухауз — направление в архитектуре.
 Баухауз — британский музыкальный коллектив, сформированный в 1978 году в Нортгемптоне и просуществовавший (с перерывами) до 2008 года.